Fenioux puede referirse a: 

 Fenioux, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Fenioux, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.